Теодрос може да се отнася за:

 Теодрос I – цар на Етиопия (1413 – 1414)
 Теодрос II – цар на Етиопия (1818 – 1868)
 Тедрос Гебрейесус – етиопски биолог и държавник